Гіяк () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Жиронда
 Гіяк () - муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Морбіан